Bajo la denominación de ceremonial náutico se comprenden las manifestaciones de política o deferencia, las visitas, actos públicos y diversos saludos usados en la marina, los cuales o están prefijados en las ordenanzas y reglamentos o son dictados por el buen sentido, el honor militar o la dignidad nacional. 

Antiguamente, no se consideraban estas prácticas, como simple galantería, sino como prueba de inferioridad por parte de los que se sometían a ellas; así que, las naciones más poderosas, exigían de los buques extranjeros actos de sumisión y respeto que dejaban muy mal parada la dignidad del país al que pertenecían. Durante el siglo XVII fue el ceremonial marítimo causa de grandes debates porque todas las grandes potencias de Europa, aspiraban con tenaz empeño al puesto de exclusivas soberanas y dominadoras de los mares. 

Hoy, que el derecho ha sustituido a la fuerza, la práctica internacional está sujeta en este punto, a las circunstancias expresadas en un principio.

Referencias 
Diccionario marítimo español, José de Lorenzo, Gonzalo de Murga, Martín Ferreiro y Peralto, 1865

Ceremonia de un barco
Ceremonias